

Toponymie
 La Feuillée est une commune du département du Finistère,

Patronyme

Un nom de famille porté notamment par :
 Louis Éconches Feuillée (1660-1732), un explorateur, botaniste, géographe et astronome français
 Félix Martin-Feuillée (1830-1898), un homme politique et un ministre français

Autres
 Feuillée, un cratère lunaire nommé d'après l'astronome ci-dessus.
 Feuillée désigne les toilettes provisoires d'un camp militaire ou d'un camp scout

Lien externe 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme